Springboro,  une communauté non incorporée du comté de White dans l'Indiana.
 Springboro, une ville des comtés de Warren et Montgomery dans l'Ohio.
 Springboro, un borough du comté de Crawford, en Pennsylvanie.